Sahajärvi kan syfta på:
Sahajärvi, Lappland,  (12 ha)
Sahajärvi (sjö i Finland), sjö i Mäntsälä kommun,  (1,9 km²)
Sågträsk (sjö i Esbo, Nyland),  (55 ha)
Sahajärvi (sjö i Salo, Egentliga Finland), sjö i Salo, Finland,  (61 ha)